El término Juramento puede referirse a:
un juramento, como una promesa o declaración de hechos;
la estación Juramento de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;
la Avenida Juramento, en el Barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires;
el Río Salado, importante curso fluvial del centro norte de Argentina, también conocido como Juramento.